Кулибаев — башкирская, казахская фамилия. 

Известные носители:
 Кулибаев, Аскар Алтынбекович (род. 1937) — советский и казахстанский политический деятель, предприниматель, отец Тимура Кулибаева.
 Кулибаев, Тимур Аскарович (род. 1966) — казахстанский бизнесмен и общественный деятель, сын Аскара Кулибаева.
 Кулибаева, Динара Нурсултановна (род. 1967) — казахстанская бизнесвумен и общественный деятель. Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и жена Тимура Кулибаева.